Le tournoi de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 500 Series, se dispute du 22 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits du Serbe Janko Tipsarević et du tenant du titre Roger Federer, en convalescence à la suite d'une opération au genou.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés Simone Bolelli et Denis Istomin.
 Novak Djokovic remporte la  de sa carrière sur le circuit ATP en battant Malek Jaziri au . Souffrant d'une infection oculaire, il s'incline par abandon au tour suivant face à Feliciano López. Cet abandon met fin à une série de 17 finales consécutives et marque 418 jours d'invincibilité contre des joueurs hors du top 10.
 Stanislas Wawrinka remporte le  de sa carrière sur le circuit ATP en s'imposant en finale face au Chypriote Márcos Baghdatís.
 Simone Bolelli et Andreas Seppi remportent la finale du double en battant les Espagnols Feliciano López et Marc López. Il s'agit de leur premier titre ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2016) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2016
Tennis en février 2016